Diese Liste enthält bestehende und ehemalige Verlage in Berlin.

Geschichte

1600–1944 
Zu den ältesten bedeutenden Buchverlagen in Berlin gehörten die Nicolaische Verlags-Buchhandlung (1759–1944) und Duncker & Humblot (1798–1866). Weitere wichtige Verlage waren die von Wilhelm Hertz, S. Fischer, F. Fontane & Co., Bruno und Paul Cassirer im späten 19. Jahrhundert, sowie von Ullstein, Ernst Reiss und Gustav Kiepenheuer im frühen 20. Jahrhundert. Dazu gab es unzählige kleine Verlage verschiedenster Ausrichtungen. Berlin war in dieser Zeit die Stadt mit den meisten Verlagen im deutschsprachigen Raum, insgesamt weit mehr als 1.000.

Ab 1933 mussten sich alle den neuen Verhältnissen anpassen, jüdische und kritische Verleger gaben auf und emigrierten häufig. Im August 1944 mussten fast alle Buchverlage im Deutschen Reich ihre Tätigkeiten auf Anordnung der Reichskulturkammer einstellen.

1945–1989 
Ab 1945 gab es zunächst nur wenige Neuzulassungen durch die vier Besatzungsmächte. Für die meisten der bisherigen Verlage wurden keine Lizenzen vergeben, da sie als vorbelastet galten.
Im Ost-Sektor wurden einige neue ideologisch tragende Verlage (SWA-Verlag) gegründet, in den westlichen Sektoren gab es zunächst nur wenige Neugründungen.

Nach 1949 wurde Ost-Berlin der Standort der wichtigsten politischen Verlage der DDR. In West-Berlin erfolgten einige Wiedergründungen (Ullstein). In den 1970/80er Jahren entstanden dazu einige neue alternative Verlage (Merve-Verlag, Klaus Wagenbach).

Seit 1990 
Ab 1990 mussten sich die Ost-Berliner Verlage auf die neue wirtschaftliche Konkurrenzsituation umstellen. Dazu entstanden dort einige neue Verlage. In den nächsten Jahren mussten fast alle von ihnen ihre Tätigkeiten einstellen.
Es entstanden weitere neue Verlage in Ost und West, außerdem verlegten einige aus anderen Städten ihren Hauptsitz nach Berlin.
Die Stadt besitzt auch in der Gegenwart die meisten Verlage im deutschsprachigen Raum.

Bestehende Verlage 
Bestehende Verlage, auch Imprint (Stand 2022)

Ehemalige Verlage nach 1995 
Verlage, die nach 1995 ihre Tätigkeiten beendeten.

Verlage in West-Berlin 1945–1990 
Verlage, die in West-Berlin zwischen 1945 und 1990 bestanden

Verlage in Ost-Berlin 1945–1990

Bestehende Verlage 1989 

In Ost-Berlin gab es 1989 36 Verlage, etwa die Hälfte aller bestehenden Verlage der DDR.

Weitere Verlage bis 1988 
Es gab weitere Buchverlage, die vor 1988 aufgelöst wurden.

Neue Verlage 1989/1990 
Seit Ende 1989 entstanden einige neue Verlage in Ost-Berlin

 Autoren-Kollegium, 1989–1992, Theaterverlag
 BasisDruck Verlag, seit Dezember 1989
 Bonsai-Typart, 1990–etwa 2002
 Ch. Links Verlag, seit 1989/90

 Corvinus Presse, seit 1990, besondere bibliophile Bücher
 Druckhaus Galrev
 Edition Fischerinsel, 1990–um 1992
 Janus Verlag, von Gerhard Wolf
 Katzengraben-Presse, seit 1990, bibliophile Ausgaben
 Kontext Verlag, 1990–2005
 Lucie Großer Verlag, seit 1990, seit 1997 Marika-Lucie Großer Verlag
 Produzentenverlag Warnke & Maass, 1990–1991, dann Uwe Warnke Verlag
 Unabhängige Verlagsbuchhandlung Ackerstraße, 1990–1993

Verlage bis 1945 
In Berlin gab es weit über 1.000 Verlage bis 1945. Die wichtigsten für moderne zeitgenössische Belletristik waren um 1925 die von S. Fischer, Ernst Rowohlt, Erich Reiss und Bruno Cassirer, ein weiterer auflagenstarker war Ullstein.

Literatur 
 Adressbuch des Buchhandels in Berlin und Brandenburg, seit 1891
 Adressbuch für den deutschsprachigen Buchhandel, seit 1839
 Dokumentation deutschsprachiger Verlage, 1962–2004

Einzelnachweise 

Verlage, Berlin
Verlage, Berlin
 
Ost-Berlin